Rötlin ist der Familienname folgender Personen:
 Conrad Rötlin (1460–1519), deutscher Bildhauer
 David Rötlin (1501–1564), deutscher Maler und Kartograph

Siehe auch:
 Röthlin